Chichi, titre d'une comédie-vaudeville en 3 actes de Pierre Veber et Henry de Gorsse représentée pour la première au théâtre de l'Athénée le .
 Chichi, personnage du manga Dragon Ball.
 Nom donné en France à une variété de churro vendue dans les fêtes foraines (voir aussi : chichi frégi).
 Surnom parfois donné à Jacques Chirac